Šternberk, z něm. Sternberg, může znamenat:

místní nebo pomístní jméno
 Šternberk, město v okrese Olomouc, dříve Moravský Šternberk
 Šternberk (hrad)
 HC TJ Šternberk, hokejový klub
 Český Šternberk, městys v okrese Benešov
 Český Šternberk (hrad)
 Šternberk (Ledce), bývalé lázně, dnes součást obce Ledce
 Šternberk u Brtníků, zaniklý zámeček ve Šluknovském výběžku
 Štamberk nebo Šternberk, zřícenina hradu v okrese Jihlava
 Štemberk (Frýdlantská pahorkatina), vrch (340 m n. m.) mezi Černousy, Habarticemi a Pertolticemi v okrese Liberec

rodové jméno Šternberků čili pánů ze Šternberka
 Adam ze Šternberka (†1623), český šlechtic a vysoký zemský úředník
 Albrecht Aleš ze Šternberka (okolo 1333–1380), biskup ve Schwerinu, Litomyšli a arcibiskup v Magdeburku
 Albrecht mladší ze Šternberka (†1301?), z moravské větve rodu
 Albrecht mladší ze Šternberka a Lukova (†1496), z moravské větve rodu Šternberků
 Albrecht starší ze Šternberka († po 1287), zakladatel moravské větve rodu
 Albrecht starší ze Šternberka a Lukova (†1520), z moravské větve rodu Šternberků.
 Albrecht ze Šternberka a Holešova (†1447), šlechtic z moravské větve rodu Šternberků
 Albrecht ze Šternberka na Litenčicích (†1554), šlechtic z moravské větve rodu Šternberků
 Albrecht ze Šternberka a Lukova (†1412), z moravské větve rodu
 Albrecht ze Šternberka na Úsově a Bzenci (†1347), z moravské větve rodu
 Aleš ze Šternberka (z Bojkovic;†1383), šlechtic z moravské větve rodu Šternberků.
 Diviš ze Šternberka (†1329), z moravské větve rodu
 Eliška ze Šternberka († po 1418), z moravské větve rodu Šternberků
 František Josef ze Šternberka a Manderscheidu (1763–1830), vlastenecký šlechtic a mecenáš
 Franziska Diana Sternbergová (* 1936), majitelka zámku Častolovice
 Jan mladší ze Šternberka a Holešova (†1544), z moravské větve rodu Šternberků
 Jan starší ze Šternberka a Holešova (†1536), z moravské větve rodu Šternberků
 Jaroslav Šternberk (1809–1874), poslanec Českého zemského sněmu, člen Panské sněmovny
 Jaroslav Ignác Šternberk (1643–1709), biskup litoměřický
 Jaroslav ze Šternberka a Hoštejna (†1359), z moravské větve rodu Šternberků
 Jaroslav ze Šternberka a Veselí (†1420), českých šlechtic z rodu Šternberků
 Jaroslav Volf ze Šternberka (†1635), český šlechtic, hejtman prácheňského kraje, císařský rada a komoří
 Ješek ze Šternberka na Lukově (†1412), šlechtic z moravské větve rodu Šternberků
 Jiřík ze Šternberka a Lukova (†1438), z moravské větve rodu
 Kašpar Šternberk (1761–1838), obrozenec, zakladatel Národního muzea
 Kunhuta ze Šternberka (1425–1449), první manželka Jiřího z Poděbrad
 Lacek ze Šternberka a Lukova (†1449), z moravské větve rodu
 Leopold ze Šternberka (1811–1899), rakousko-uherský generál z českého rodu Šternberků
Leopold Sternberg (1896–1957), český šlechtic
 Marie Eusebie ze Šternberka (1584–1634), hraběnka z Martinic
 Marie Leopoldina ze Šternberka (1733–1809), kněžna z Lichtenštejna
 Matouš ze Šternberka (†1371), zakladatel zlínské větve rodu
 Matouš ze Šternberka a Holešova (†1473), z moravské větve pánů ze Šternberka
 Petr ze Šternberka (†1397), z moravské větve pánů ze Šternberka
 Petr Konopišťský ze Šternberka (†1420), z konopišťské větve rodu Šternberků
 Smil ze Šternberka a Zábřehu (†1398), šlechtic z moravské větve rodu Šternberk
 Štěpán ze Šternberka (†1357), z moravské šternberské větve
 Václav Vojtěch ze Šternberka (1643–1708), český šlechtic, vysoký zemský úředník a barokní mecenáš
 Vilém ze Šternberka (†1389), z moravské šternberské větve
 Zdeněk Konopišťský ze Šternberka (1420–1476), nejvyšší hejtman, nejvyšší purkrabí a královský diplomat
 Zdeněk Sternberg (*1923–2021), majitel hradu Český Šternberk
 Zdeněk ze Šternberka na Lukově (†1305), z moravské větve rodu
 Zdeněk ze Šternberka a Zábřehu (†1378), z moravské větve rodu
 Zdeslav starší ze Šternberka (†1322),

 další osoby téhož jména

 Bohumil Šternberk, český astronom 
 Roman Fjodorovič Ungern von Sternberg, ruský šlechtic a vojenský velitel

jiný význam
 Děkanát Šternberk, územní část Arcidiecéze Olomouc
 Šternberk (pohádka) ze sbírek Boženy Němcové

 podobná příjmení
Občas používaným tvarem (psaným i mluveným) toho jména je Štemberk, jde tedy o záměnu „m“ místo „rn“.
 Petr Štemberk (* 1975), český stavební inženýr a univerzitní profesor
 Jindřich Štemberka (1867–1926), rakouský a český právník
 Josef Štemberka (1869–1942), český katolický kněz

Reference

Související články 
 Štern
 Šternberská hrobka
 Šternberská kaple
 Šternberský palác

Rozcestníky - příjmení
Česká příjmení